Проко́пий Петро́вич Ляпуно́в (? — 22 июля 1611 года) — русский политический и военный деятель Смутного времени, из рязанского дворянского рода Ильиных. 

Историк Соловьёв называет Ляпунова «худородным». Фамилия Ляпунов происходит от прозвища деда Прокопия. В 1584 году участвовал вместе с Кикиными в подготовке восстания жителей Москвы против Богдана Бельского. Брат Прокопия, Александр, помогал Шерефединову захватывать на Рязани чужие земли при царе Иване Грозном. Находился в оппозиции к правлению Бориса Годунова.

На службе Самозванца 
После смерти Бориса Годунова в числе первых согласился с Петром Басмановым и Василием Голицыным перейти на сторону Лжедмитрия I. Прокопий Ляпунов имел большое влияние среди рязанских детей боярских, вместе с ним на сторону самозванца перешла дружина не только Переяславля-Рязанского, но и других рязанских городов (например, Ряжска). Позже к войску присоединились служилые люди из других южных городов. Находясь в войске под Кромами (1605), Прокопий Ляпунов во многом способствовал укреплению влияния Лжедмитрия I.

После убийства Лжедмитрия I Ляпунов не присягнул Василию Шуйскому и участвовал в восстании Болотникова против царя Шуйского. Рязанские дружины под руководством Прокопия Ляпунова и Григория Сумбулова овладели Коломной, а затем, встретившись с основным войском Болотникова, подступили к Москве.

На службе у Шуйского 
15 ноября 1606 года Прокопий Ляпунов перешел на сторону Василия Шуйского. Отчасти это было вызвано расслоением восставших на казаков и детей боярских, отчасти — активной агитацией патриарха Гермогена против восстания. С Ляпуновым на сторону Шуйского перешли рязанцы, воеводы Сумбулов и Пашков и многие другие. Отряды Ляпунова приняли активное участие в разгроме армий Болотникова. В июне 1607 года в битве на Восьме недалеко от Каширы вместе с воеводами князьями Б. М. Лыковым и А. В. Голицыным он принял участие в сражении. Царское войско одержало победу, предрешившую исход всего восстания. Царь пожаловал Прокопию звание думного дворянина.

Весной 1608 года отряд рязанцев под руководством князя И. А. Хованского и Ляпунова осадил Пронск, занятый приверженцами Лжедмитрия II. Осада была неудачной, и им пришлось отступить. Ляпунов был ранен в ногу и передал управление войском своему брату Захарию. С появлением отрядов самозванца под водительством  Александра Лисовского царь Василий дал указание Ляпунову сосредоточиться на защите Переяславля-Рязанского. Лисовский одержал верх в Зарайской битве и укрепился в Зарайске. К Москве подошло войско Лжедмитрия II и расположилось в Тушино. Во время московской осады царь часто обращался за поддержкой рязанских воевод, требуя от них поставок продуктов и подкрепления. В это время Ляпунов был неоднократно благодарим царём за верность и усердие. В мае 1609 года Ляпунову было велено идти из Рязани к осаждаемой войсками самозванца Коломне.

Участие в Семибоярщине 

В конце 1609 года Ляпунов отправил в Александровскую слободу грамоту для находящегося там со своим войском князя М. В. Скопина-Шуйского. В грамоте Ляпунов величал Скопина не князем, а царём, поздравляя его с царством. Через четыре месяца князя Скопина отравили, и на следующий день он умер. Ляпунов начал распространять грамоты в разные города, в которых обвинял царя Василия Шуйского в отравлении. Вместе с В. В. Голицыным Прокопий начал готовиться к восстанию против царя. Посланец к находившимся в Москве брату Прокопия Захарию и князю Голицыну побудил их  сместить царя. Государственная власть полностью перешла к боярской думе.

Ляпунов положительно отнёсся к решению думы об избрании польского королевича Владислава на царствование, отправил своего сына Владимира с приветствием к Жолкевскому, стал активно заниматься снабжением впущенного в связи с этим в Москву польского войска припасами.

В это время в рязанских землях казацкие войска, пришедшие в поддержку Лжедмитрия II, занимают города, в том числе и Пронск. Ляпунов отнимает у них Пронск, затем выдерживает в нём осаду, из которой его освобождает подошедшая из Зарайска дружина под руководством воеводы Дмитрия Пожарского. Смерть Лжедмитрия II в конце 1610 года и возвращение из-под Смоленска многих земских представителей, входивших в состав великого посольства, сильно повлияли на дальнейший ход событий.

Первое ополчение 

В январе 1611 года московские бояре сообщили польскому королю Сигизмунду о восстании Ляпунова в Рязани. Идеологической поддержкой антипольского мятежа стали грамоты Патриарха Гермогена, который призывал восстать против находившихся в Москве поляков за православную веру. Отряды земских людей, прежде всего из городов Поволжья, направились к столице. Рязанское ополчение возглавил Ляпунов. К земскому ополчению примкнули служившие ранее «Тушинскому вору» Лжедмитрию II  князь  Трубецкой и атаманы Заруцкий и Просовецкий со своими казаками.

Восстание народа в Москве началось ещё до подхода сил ополчения. Поляки подожгли город и большая часть Москвы была уничтожена огнём. Пожарский, успешно руководивший боевыми действиями против поляков на Сретенке, был тяжело ранен и эвакуирован в Троице-Сергиеву Лавру. Подошедшие ополченцы и казаки захватили укрепления Белого города, заперев поляков и русское правительство Семибоярщину в Китай-городе и Кремле. Началась длительная осада.

Ополченцы и казаки создали земское правительство, которое возглавили Прокопий Ляпунов, Трубецкой и Заруцкий. Между земским (в основном — дворянским) ополчением и казаками возникли раздоры, которыми решил воспользоваться начальник польского гарнизона в Москве Гонсевский для устранения Ляпунова. Одним из московских дьяков, была изготовлена подложная грамота, переданная в казачий лагерь. Фальшивка позволила противникам Ляпунова обвинить его в измене и расправиться с воеводой. Гибель Прокопия Ляпунова привела к распаду Первого ополчения: земские отряды покинули Москву.

Семья 

 Дочь: Ирина Прокопьевна урождённая Ляпунова — супруга окольничего Волынского Фёдора Васильевича Щепа.

Литература

Примечания

Ссылки 
 Полная биография
 Прокопий Петрович
 Первый удар. Предтечей Минина и Пожарского был рязанский воевода Прокопий Ляпунов
 Горбачев, Петр Олегович. Прокопий Ляпунов — русский политический и военный деятель начала XVII в. — Курск, 1999 (автореферат диссертации)

Убитые политики
Убитые в Русском царстве
Персоналии:Смутное время
Первое ополчение
Персоналии:Рязанская область
Восстание Болотникова
Убитые в Москве